Magyar Paintball Liga
Mozilla Public License
Mars Polar Lander